Роман Кукумберг (; 8 апреля 1980, Братислава, Чехословакия) — словацкий хоккеист, центральный и правый нападающий.

Статистика 
 Последнее обновление: 30 мая 2018 года

Клубная карьера

Международная

Ссылки 
 Роман Кукумберг на сайте r-hockey.ru
 Роман Кукумберг на официальном сайте клуба «Маунтфилд»

Хоккеисты Словакии
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные правые нападающие
Хоккейные центральные нападающие
Игроки ХК «Нитра»
Игроки ХК «Дукла» Тренчин
Игроки ХК «Нефтехимик»
Игроки «Торонто Марлис»
Игроки ХК «Слован» Братислава
Игроки ХК «Лада»
Игроки ХК «Ак Барс»
Игроки ХК «Трактор»
Игроки ХК «Амур»
Игроки ХК «Градец Кралове»
Игроки сборной Словакии по хоккею с шайбой